Gain steht für:
 Ga (Sprache), westafrikanische Sprache des Volkes Ga
 Gain/Nga, Sonderzeichen des arabischen Alphabets
 Gain (Mawddach), Quellfluss des Mawddach in Wales
 Gain (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in den niedersächsischen Gemeinden Clenze und Bergen
 die Eingangsverstärkung, etwa bei einem Mischpult oder Gitarrenverstärker
 Gain-Gletscher, Gletscher an der Ostküste des Palmerlands im Süden der Antarktischen Halbinsel
 Gain-Faktor, siehe Leuchtdichtefaktor

Personen:
 Gain (Sängerin), eine südkoreanische Popsängerin
 Vasile Gain (* 1912), rumänischer Fußballspieler

GAiN steht als Abkürzung für:
 Global Aid Network, internationales Netzwerk für Krisenhilfe

GAIN steht als Abkürzung für:

 German Academic International Network, siehe Geschichte der Deutschen in den Vereinigten Staaten #Deutsch-amerikanischer Braindrain
 Global Alliance for Improved Nutrition, siehe Globale Allianz für verbesserte Ernährung

Siehe auch:
 Gein
 Gheyn

Abkürzung